Голден гала 2017. одржан је 8. јуна 2017. на Стадиону Олимпико у Риму (Италија). Ово је четврти од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2017.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Ветар +0,6 м/с

800 м

110 м препоне 
Ветар -0,3 м/с

3.000 м препреке

Бацање копља 

1 Повукао се са такмичења

Жене

100 м 
Ветар +0,5 м/с

400 м

1.500 м

5.000 м

Скок увис 

1 Повукла се са такмичења

Скок мотком 

1 Повукла се са такмичења

Троскок

Бацање кугле

Остале дисциплине

Мушкарци

100 м

Жене

400 м препоне

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга

Голден гала
ИААФ Дијамантска лига 2017.